Sober kan avse

Platser
 Sober (kommun) – kommun i provinsen Provincia de Lugo
 Sober (kommunhuvudort) – en ort i provinsen Provincia de Lugo

Litteratur
 Sober Förlag – nykterhetsrörelsens bokförlag i Sverige

Musik

Musiker
 Sôber – spanskt rockband
 Sober – artistnamn för musikern Johan Alander

Låtar
 Sober (låt av Clarkson)
 Sober (låt av Loreen)
 Sober (låt av Pink) – en låt av Pink på albumet Funhouse